Возы — станция Московской железной дороги железнодорожной линии Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород. До 1904 года - Карасёвка. Отделение железной дороги — Орлово-Курское. Находится в Поныровском районе, в поселке Возы. Там же, в вышеуказанном районе располагается посёлок городского типа Поныри, где находится ближайшая к Возам станция. Здание вокзала у станции небольшое и одноэтажное, строительство объекта закончилось в 1868 году.

Примечания 

Станции Московской железной дороги